Het WTA-tennistoernooi van Mumbai (officieel Mumbai Open) van 2018 vond plaats van maandag 29 oktober tot en met zaterdag 3 november 2018 in de Indiase stad Mumbai. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Aryna Sabalenka was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Chinese Zheng Saisai bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het vijfde reekshoofd, Luksika Kumkhum uit Thailand, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de onge­plaatste Russin Irina Chromatsjova in drie sets. Kumkhum wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Bibiane Schoofs bereikte de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Victoria Rodríguez en Bibiane Schoofs had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. De Nederlandse Schoofs speelde samen met Barbora Štefková uit Tsjechië.

Het eerste reekshoofd, Dalila Jakupović en Irina Chromatsjova, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste Russische duo Natela Dzalamidze en Veronika Koedermetova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Bibiane Schoofs en Barbora Štefková in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Koedermetova had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Dzalamidze geen.

Behalve Schoofs waren er verder geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Mumbai 2018
Mumbai
Sport in Mumbai